Ada může být:

jméno
 Ada (jméno) – ženské jméno

informační technologie
 Ada (programovací jazyk) – programovací jazyk pojmenovaný podle Ady Lovelace

kultura
 Ada (kniha) – kniha českého spisovatele Jana Těsnohlídka
 Ada (film, 2021) – film islandského režiséra Valdimara Jóhannssona

místopisné jméno
 Ada (Minnesota)
 Ada (Ohio)
 Ada (Oregon)
 Ada (Pobřeží slonoviny)
 Ada (Srbsko)
 Ada (Wisconsin)

vesmír
 (523) Ada (planetka) – planetka hlavního pásu

Externí odkazy